Serristori

Persone 
 Serristori – antica famiglia nobiliare di Firenze
 Luigi Serristori – economista e politico italiano, del Granducato di Toscana
 Hortense Serristori – scrittrice italiana

Altro 
 Palazzo Serristori – palazzo di Firenze, situato nella zona di San Niccolò, tra Piazza Demidoff e il Lungarno Serristori
 Palazzo Corsini-Serristori – palazzo di Firenze, situato in Borgo Santa Croce 6
 Palazzo Cocchi-Serristori – palazzo di Firenze, situato in piazza Santa Croce 1
 Lungarno Serristori – tratto della sponda sud dei lungarni fiorentini che va dal Ponte alle Grazie a piazza Poggi
 Rifugio Alfredo Serristori – rifugio alpino situato nel comune di Stelvio (BZ), nelle Alpi Retiche meridionali
 Cappella della Villa Serristori – chiesa della Villa Serristori di Castagneto Carducci

Pagine correlate 

 Palazzo Serristori (disambigua)